

Geografia
Russia
 Borisova – centro abitato nell'oblast' di Irkutsk
 Borisova – centro abitato nell'oblast' di Kurgan
 Borisova – centro abitato nel territorio di Perm'
 Borisova – centro abitato nell'oblast' di Sverdlovsk

Altro
 Nica Borisova – cestista bulgara